Джон Ф. Леман-младший (; род. 14 сентября 1942, Филадельфия, Пенсильвания) — американский , министр ВМС США при президенте Рональде Рейгане с 1981 года по 1987 год. Двоюродный брат Грейс Келли.

Учился в La Salle College High School, а затем в Университете Пенсильвании. Работал в Резервном командовании ВВС в течение трех лет. Также Леман был председателем совета директоров Technology Solutions Inc. и почетным членом Первого десанта городской кавалерии Филадельфии.

Ссылка 
 National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States

Примечания 

Морские офицеры США
Морские министры США
Выпускники Университета Святого Иосифа
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Гонвилл-энд-Киз